Miejscowości w USA:
 McCook – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 McCook – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Red Willow
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McCook (ang. McCook County) – w stanie Dakota Południowa